In 2003 werd het 99ste Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. De competitie werd georganiseerd door de FERJ en werd gespeeld van 16 januari tot 23 maart. Vasco da Gama werd de kampioen.

Taca Guanabara

Knock-outfase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Braziliaans competitievoetbal 2003